Tattoo [tə'tu:] steht für:
 eine Tätowierung auf der Haut
 Tattoo (Film), deutscher Thriller von Robert Schwentke (2002)
 Tattoo – Eine Familie sticht zu, Doku-Soap auf DMAX (2006–2007)
 Tattoo (Lied), Lied der schwedischen Sängerin Loreen (2023)
 englisch für Zapfenstreich

davon abgeleitet mehrere Militärmusikfestivals:
 Edinburgh Military Tattoo
 Basel Tattoo
 Berlin Tattoo
 Taptoe Delft

Siehe auch:
 Tattoos, Album von Peter Maffay
 Tattoo You, Album der Rolling Stones
 t.A.T.u., russisches Popduo